Серге́й Ви́кторович Угрю́мов (, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, театральный педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Сергей Угрюмов родился 24 января 1971 года в Хабаровске, в семье военнослужащего. После выхода отца в отставку семья переехала в Волгоградскую область, в город Камышин, где Сергей провёл бо́льшую часть детства и юности.

В 1988 году, по окончании средней общеобразовательной школы № 12 в городе Камышине, поступил в Казанское театральное училище. После первого курса отправился покорять столичные театральные вузы, но, потерпев неудачу, вернулся в Казань и устроился грузчиком на местный пороховой завод.

В 1990 году снова поехал в Москву и, только со второй попытки, пройдя дополнительный осенний набор, поступил на актёрский факультет Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова (руководитель курса — Олег Павлович Табаков), который окончил в 1994 году. 

Сразу после получения диплома о высшем образовании в 1994 году был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В мае 1993 года, будучи студентом третьего курса, дебютировал в спектакле-долгожителе «Страсти по Бумбарашу» режиссёра Владимира Машкова на сцене «Табакерки» в роли бандита Грицко, которую играл двести тридцать три раза на протяжении всех семнадцати лет существования спектакля. А запомнившуюся зрителям роль рядового Роя Сэлриджа в спектакле «Билокси-блюз» в постановке Олега Табакова актёр играл более пятнадцати лет, став рекордсменом по числу сыгранных спектаклей среди всех, кто когда-либо играл в этом спектакле.

Занят в спектаклях МХТ имени А. П. Чехова.

С 2000 года снимается в кино и телесериалах.

Преподаёт дисциплину «Мастерство актёра» в Московской театральной школе Олега Табакова.

Личная жизнь 
Супруга Галина Угрюмова. Познакомились во время учёбы в Казанском театральном училище и поженились в 1989 году, в возрасте восемнадцати лет.

Сыновья Андрей (род. 2000, имя получил в честь народного артиста РСФСР Андрея Миронова) и Сергей (род. 2009).

Творчество

Роли в театре

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова 
 1993 — «Страсти по Бумбарашу» по одноимённой пьесе Юлия Кима по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара (режиссёр — Владимир Машков; премьера — 16 мая 1993 года) — Грицко, бандит (дебют в театре)
 1993 — «Билокси-блюз» по одноимённой пьесе Нила Саймона (режиссёр — Олег Табаков; премьера состоялась в 1987 году, в 2013 году спектакль был восстановлен режиссёром Александром Мариным) — Рой Сэлридж, рядовой (ввод)
 2003 — «Бег» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова (режиссёр — Елена Невежина) — Тихий, начальник контрразведки
 2005 (по настоящее время) — «Кукла для невесты» по пьесе А. Коровкина (режиссёр — Александр Мохов; премьера — 20 марта 2005 года) — Колька
 2009 (по настоящее время) — «Волки и овцы» по одноимённой пьесе Александра Островского (режиссёр — Константин Богомолов; премьера — 15 октября 2009 года) — Василий Иванович Беркутов, чиновник из Петербурга
 2010 (по настоящее время) — «Женитьба» по одноимённой пьесе Николая Гоголя (режиссёр — Олег Тополянский; премьера — 29 марта 2010 года) — Илья Фомич Кочкарёв, друг Ивана Подколесина
 2012 (по настоящее время) — «Жена» по пьесе Антона Чехова (режиссёр — Михаил Станкевич; премьера — 9 ноября 2012 года) — Павел Андреевич Асорин
 «Звёздный час по местному времени» Г. Николаева — второй кореш
 «Смертельный номер» О. Антонова — клоун
 «Анекдоты» по мотивам произведений Фёдора Достоевского и А. Вампилова — инженер
 «Прощайте… и рукоплещите!» А. Богдановича — Копальто
 «Старый квартал» Теннесси Уильямса — Скай
 «Ещё Ван Гог…»
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер
 «Отец» А. Стриндберга — Нойд
 «Долгий рождественский обед» Т. Уайлдера — Родерик
 «Болеро» П. Когоута — Роберт
 «Город» Евгения Гришковца — Максим
 «Идеальный муж» Оскара Уайльда — Фиппс, дворецкий лорда Горинга
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Голутвин, человек, не имеющий занятий
 «На дне» Максима Горького — Татарин, крючник
 «Ловелас»

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 
 2001 — «№ 13» по пьесе Рэя Куни (режиссёр — Владимир Машков; премьера — 7 апреля 2001 года) — официант
 2003 — «Осада» по одноимённой пьесе Евгения Гришковца (режиссёр — Евгений Гришковец; премьера — 6 октября 2003 года) — ветеран
 2004 — «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе Антона Павловича Чехова (режиссёр — Адольф Шапиро; премьера — 3 июня 2004 года) — Семён Пантелеевич Епиходов, конторщик
 2004 — «Лунное чудовище» по пьесе американского драматурга польского происхождения Ричарда Калиноски (режиссёр — Александр Григорян; премьера — 20 ноября 2004 года) — Арам Томасян
 2006 — «Примадонны» по пьесе американского комедиографа Кена Людвига (режиссёр — Евгений Писарев; премьера — 20 октября 2006 года) — Дункан, пастор
 2014 — «№ 13D» по пьесе Рэя Куни (режиссёр — Владимир Машков; премьера — 21 января 2014 года) — Джордж Пигден, секретарь помощника премьер-министра

Фильмография 

 2000 — Старые клячи — водитель ассенизационной машины
 2001 — Дальнобойщики (1-я серии «Русский конвой» и 6-я серия «Эпидемия») —  Владимир Юрко, водитель
 2001 — Остановка по требованию — проводник
 2003 — Марш Турецкого. Новое назначение (фильм № 3 «Ржавчина») — Николай Мохов, помощник депутата Владимира Воронова
 2002 — Звезда — старший лейтенант, командир артиллерии
 2002 — Каменская 2 (фильм № 4 «За всё надо платить») — Николай Саприн (Первушин)
 2002 — Лекарь поневоле — Лука, муж Жаклины / Тибо, отец Перрена
 2002 — Страсти по Бумбарашу — Грицко, бандит
 2002 — Главные роли — Иван Иванович
 2003 — № 13 — официант
 2003 — Таксист — Слава, оперативник
 2004 — Стилет 2 — Волков
 2004 — Папа — Митя Жучков
 2004 — Время жестоких — Андрей Андреевич Трефилов, участковый уполномоченный милиции
 2004 — 32 декабря — Паша, охранник
 2005 — Фитиль (выпуск № 51, новелла «Ни дать, ни взять») — капитан Митрохин, инспектор ДПС
 2005 — Хиромант — Евгений Алмазов, старший лейтенант в Чечне (затем — капитан и майор милиции в Москве), армейский друг Сергея Рябинина («Хироманта»)
 2005 — Полный вперёд! — рыбак на моторной лодке
 2005 — Золотой телёнок — усатый
 2006 — Женская лига (1-й сезон) —  
 2006 — Угон (серия № 14 «Шерше ля фам») —  
 2007 — И всё-таки я люблю — Пётр («Петя-петушок» / «Серёга-артист» / «Бумбараш»), сожитель Веры
 2007 — На пути к сердцу — Сергей
 2007 — Май — Ивушкин
 2007 — Ликвидация — Виктор Платов, контрразведчик, бывший комвзвода Гоцмана
 2007 — Внук космонавта — Виктор Васильевич
 2007 — Атлантида — Борис Петрович Руденко, следователь
 2008 — Казаки-разбойники — Михаил Борисович Крушевский, мэр Мещерска
 2009 — Фонограмма страсти — осмотрительный мужчина
 2009 — Пелагия и белый бульдог — Степан Трофимович Ширяев, художник, управляющий имением Дроздовка помещицы Марьи Татищевой
 2009 — Любовь, как мотив — Павел, муж Дины, зять Галины Васильевны
 2009 — Исаев (часть № 2 «Пароль не нужен») — Пимезов (Воленька), ротмистр, адъютант полковника контрразведки Кирилла Гиацинтова
 2009 — Стая — Борис, бывший милиционер
 2009 — Телохранитель 3 (фильм № 1 «Не своё дело») — Михаил Семёнович Маргулис
 2010 — Тёмный мир — Александр Волков (Ылто Валло), колдун
  2010—2012 — Побег — Александр Владимирович Маканин, майор, следователь отдела специальных операций (ОСО)
 2010 — Голоса (серия № 14) — Андрей Чибисов
 2010 — Воробей — Степан, отец Митьки Воробьёва
 2011 — Бабло — бизнесмен в караоке
 2011 — Сказка. Есть (новелла № 1 «Мир игрушек») — Кен, кукла-папа, муж Барби
 2011 — Семь майских дней —  
 2011 — Иллюзия охоты — Алексей Вербич (Казимирыч)
 2011 — МУР. Третий фронт — Вадим Гаврилович Алтунин, лётчик
 2011 — Утомлённые солнцем 2. Цитадель — офицер, перевозивший раненых из госпиталя
  — Рейдер — Савелий Ильич Бугров, капитан милиции, начальник отдела по расследованию убийств
 2011 — Блиндаж — Казимир, уголовник
 2013 — Департамент — Евгений Михайлович Жужукало, майор полиции сотрудник ГУСБ МВД
 2013 — Жить дальше — Антон Уткин
 2013 — Лютый — Иван Иванович Раков, психолог, муж Елены Геннадьевны Раковой
 2013 — Убить дважды — Вячеслав Аркадьевич Куликов, капитан полиции, оперуполномоченный
 2013 — Старшая сестра — Кирилл Соломин, майор вооружённых сил
 2014 — По лезвию бритвы —  Ульрих фон Ортель, штурмбаннфюрер СС
 2014 — Григорий Р. — Александр Фёдорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
 2014 — Господа-товарищи (фильм № 1 «Попрыгунчики») — Денис Нагулин / Иван Бальгаузен
 2015 — Выстрел — Роман Алексеевич Бережной, главный тренер по биатлону
 2015 — Паук («Мосгаз», дело № 3) — Роберт Михайлович Лебедев, подполковник, заместитель начальника отдела Пятого управления КГБ CCCР
 2015 — Спутники — Иван Егорович Данилов, комиссар санитарного поезда
 2016 — Шакал («Мосгаз», дело № 4) — Роберт Михайлович Лебедев, подполковник, заместитель начальника отдела Пятого управления КГБ CCCР
 2017 — Золотце — Павел Иванович Буров
 2017 — Налёт — Зацепин, майор СК РФ
 2017 — Хождение по мукам — связной
 2018 — Операция «Мухаббат» — Георгий Васнецов, полковник политической разведки
 2018 — Доктор Рихтер 2 — Юрий Викторович Стровский, журналист
 2018 — Спящие-2 — Игорь Николаевич Шапошников, сотрудник СВР
 2018 — Коп — Лопырёв, полковник СК РФ
 2018 — Операция «Сатана» («Мосгаз», дело № 5) — Роберт Михайлович Лебедев, подполковник, заместитель начальника отдела Пятого управления КГБ CCCР
 2019 — Формула мести («Мосгаз», дело № 6) — Роберт Михайлович Лебедев, подполковник КГБ
 2019 — Форс-мажор — Коля Смирнов, капитан ППС, муж Любы
 2019 — Одесский пароход — бортинженер самолёта
 2020 — Катран («Мосгаз», дело № 7) — Роберт Михайлович Лебедев, полковник КГБ
 2020 — Казанова — Сергей Васильевич Шмаков, капитан милиции, оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска (МУРа)
 2021 — Западня («Мосгаз», дело № 8) — Роберт Михайлович Лебедев, полковник КГБ

Признание заслуг

Государственные награды 
 2005 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — «за заслуги в области искусства».
 2020 — Премия города Москвы в области литературы и искусства — за исполнение главных ролей в постановках «Женитьба», «Ревизор», «Русская война Пекторалиса».

Общественные награды 
 2005 — лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Двойной удар» (лучший дуэт) вместе с Яниной Колесниченко — за роль в спектакле «Лунное чудовище».
 2022 — Лауреат Общественной премии имени Ф. Э. Дзержинского в области кино и телевидении.

Примечания

Ссылки 
 Труппа театра. Сергей Угрюмов. Заслуженный артист Российской Федерации. Биография, роли в театре, фотографии. Официальный сайт Московского театра Олега Табакова // tabakov.ru. Дата обращения: 10 января 2022.
 Угрюмов Сергей Викторович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru. Дата обращения: 10 января 2022.
 Сергей Угрюмов. Биография, фильмография. Информационный интернет-ресурс о кино «Кино-театр.ру» // kino-teatr.ru
 Педагоги. Актёрское мастерство. — Угрюмов Сергей Викторович, заслуженный артист РФ, преподаватель мастерства актёра. Официальный сайт Московской театральной школы Олега Табакова // tabakovschool.ru
 Сергей Угрюмов. Биография и фильмография. Сетевое издание «Смотрим» («ВГТРК») // smotrim.ru. Дата обращения: 10 января 2022.
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский театр Олега Табакова
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Лауреаты премии «Чайка»